Дуруэло-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 44,84 км². Население 1322 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории